Toponímia:
 Ausònia, territori del món romà a la Campània
 Ausonia (Laci), localitat i comune italià de la província de Frosinone, a la regió del Laci
 Ausonia (Argentina), localitat del departament General San Martín, província de Córdoba, Argentina
 República Federal d'Ausònia, territori del sud d'Itàlia proposat per a la independència per la Lliga Sud
 (63) Ausonia, asteroide
 Ausonia (albedo), característica d'albedo a la superfície de Mart
 Ausonia Cavus, formació geològica de tipus cavus a la superfície de Mart

 Ausonia Montes, estructura geològica del tipus mons a la superfície de Mart
 Miscel·lània: Arbora & Ausonia, empresa amb seu a Barcelona dedicada a la fabricació i comercialització de productes absorbents als mercats d'higiene